Saskia van Uylenburgh, femme du peintre Rembrandt
 Saskia Cohen-Tanugi
 Saskia De Ville

Autre 
 , un astéroïde de la ceinture principale découvert par Max Wolf le .

 Saskia, un cratère de Vénus.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom germanique